Ewa Wójcik – doktor habilitowana nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. 
 Ewa Wójcik – polska śpiewaczka, pedagog śpiewu solowego.

Strony ujednoznaczniające